Zeitlhof ist der Ortsname von

 Zeitlhof (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Zeitlhof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Zeitlhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Zeitlhofer